Grenade – comune francese nel dipartimento dell'Alta Garonna
Grenade-sur-l'Adour – comune francese nel dipartimento delle Landes 
HMS Grenade (H86) – cacciatorpediniere della Royal Navy
Grenade – singolo di Bruno Mars

Altri progetti